Zadnia Cisowa Czuba
 Skrajna Cisowa Czuba